

Patronyme 

 André Plichta (1797-1866), homme politique polonais ;
 Anna Plichta (née en 1992), coureuse cycliste polonaise.

Toponyme 

 Plichta, village polonais de la voïvodie de Varmie-Mazurie.

Patronyme polonais